Sleuth (engl. für Detektiv, Spürhund) steht für

 den Originaltitel des Theaterstücks Revanche (Theaterstück) von Anthony Shaffer aus dem Jahr 1970, Grundlage für zwei Filme, ebenfalls mit dem Originaltitel sleuth:
 Mord mit kleinen Fehlern aus dem Jahr 1972
 1 Mord für 2 aus dem Jahr 2007

Siehe auch:
 The Sleuth